Бла́ншетт () — английская фамилия.

Известные носители 
 Бланшетт, Джуд — американский китаевед и специалист по китайской политике.
 Бланшетт, Кейт (род. 1969) — австралийская актриса.